

Населені пункти та їхні частини

 Ксьонж — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ксьонж — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Ксьонж — частина міста Валбжих в Нижньосілезькому воєводстві
 Ксьонж — частина села Ґаврони в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ксьонж — осада в гміні Ґольчево Каменського повіту Західнопоморського воєводства

Див також
 Замок «Князь»

Примітки